Christian Bruder (né en 1982), sauteur à ski allemand ;
 Hansruedi Bruder (né en 1937), athlète suisse, spécialiste du 400 mètres.

Dans la fiction 
 Dora Bruder, personnage de fiction, héroïne du roman Dora Bruder de Patrick Modiano.
Patronyme juif